L'institut d'ensenyament secundari "Can Vilumara" de l'Hospitalet de Llobregat, rep el nom del cognom d'una família de moliners i seders del  provinents del Pont de Vilomara.

Part de la família es va traslladar a Manresa on hi van construir fàbriques de seda.
Els descendents tenien fàbrica a Barcelona, però amb l'obertura de la part alta de l'avinguda Diagonal, la van haver de traslladar i van obrir una fàbrica a Cornellà i una altra a L'Hospitalet de Llobregat. Francesc Vilumara i Bayona va fer construir la fàbrica de l'Hospitalet, que va començar a funcionar a principis del , exactament el 1907 i era coneguda amb el sobrenom de "Les Sedes".

Als anys setanta i vuitanta un grup de polítics van voler enderrocar la fàbrica per fer-hi un espai verd, però es van trobar a molta gent que la volia conservar i després d'un llarg enfrontament la fabrica es va preservar i temps més tard es va construir l'institut.

A l'octubre de 1985 van començar les classes de primer de BUP, essent una extensió de l'IB Mercè Rodoreda. Al curs següent, l'institut es va fer independent, i uns cursos després, l'institut de formació professional l'Hospitalet III va ocupar la resta d'instal·lacions de la fàbrica.

L'any 1996 s'ajunten aquests dos centres, i l'IB Can Vilumara i l'institut de formació professional l'Hospitalet III es converteixen en l'Institut Can Vilumara, on s'imparteixen cursos d'ESO, Batxillerat i Cicles Formatius tant de Grau Mitjà com de Grau Superior.

El Vilumara va ser un dels col·legis electorals que van fer-se servir al referèndum de l'1-O, i l'únic de l'Hospitalet de Llobregat on va produir-se un operatiu de la Policia Nacional per retirar urnes. Tanmateix, havia estat centre de votació del procés participatu del 9N.

Referències

Bibliografia

Enllaços externs 
 Biografia de la família Vilumara
 Institut Can Vilumara

Can Vilumara
Entitats de l'Hospitalet de Llobregat
Edificis de l'Hospitalet de Llobregat
Cultura de l'Hospitalet de Llobregat